Okręty US Navy o nazwie USS "De Grasse":
 Pierwszy USS "De Grasse" (ID-1217) był jachtem napędzanym silnikiem parowym. Wyznaczony do służby jako jednostka patrolowa w 1917, nigdy nie wszedł do oficjalnej służby i został zwrócony właścicielowi 7 listopada 1918.
 Drugi , był statkiem typu Liberty "Nathaniel J. Wyeth". W służbie US Navy w latach 1943-46.

Zobacz też

De Grasse